Babes in Arms – musical di Richard Rodgers e Lorenz Hart del 1937
 Piccoli attori o Ragazzi attori (Babes in Arms) – film del 1939 diretto da Busby Berkeley
 Babes in Arms – album degli MC5 del 1983